Карлово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Карлово (город) — город в Болгарии
 Карлово (община) — община в Болгарии

Россия 
 Карлово — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Карлово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Карлово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Карлово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Карлово — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Карлово — прежнее название села Ильинское в Рыбновском районе Рязанской области.